Юрий Каплан (): Каплан, Юрий Геннадьевич (род. 1988) — украинский певец, поэт и композитор; лидер рок-группы «Валентин Стрыкало».
 Каплан, Юрий Григорьевич (1937—2009) — поэт, общественный деятель и председатель Конгресса литераторов Украины.